

Криве — озеро із групи Ушацьких озер в центральній частині Вітебської області

Криве () — село, Вармінсько-Мазурське воєводство, Гіжицький повіт
 Криве () — село, Вармінсько-Мазурське воєводство, Елцький повіт
 Криве () — село, Вармінсько-Мазурське воєводство, Мронговський повіт
 Криве () — село, Вармінсько-Мазурське воєводство, Олецький повіт
 Криве () — село, Люблінське воєводство, Красноставський повіт
 Криве () — село, Підкарпатське воєводство, Березівський повіт
 Криве () — село, Підкарпатське воєводство, Ліський повіт
 Криве () — село, Підкарпатське воєводство, Любачівський повіт
 Криве () — село, Підляське воєводство, Сувальський повіт

Криве — село, Панкрушихинський район, Алтайський край

Криве — озеро у Ізмаїльському районі, Одеська область
 Криве — озеро, ліва заплава Дніпра, Черкаський район, Черкаська область
 Криве — село, Житомирська область, Житомирський район
 Криве — село, Львівська область, Львівський район (до 2020 року — Жовківський район)
 Криве — село, Львівська область, Червоноградський район
 Криве — село, Львівська область, Стрийський район (до 2020 року — Сколівський район)
 Криве — село, Тернопільська область, Тернопільський район (до 2020 року — Козівський район)
 Криве — село, Тернопільська область, Тернопільський район (до 2020 року — Підволочиський район)
 Криве — ботанічний заказник у Вінницькій області
 Криве — гідрологічний заказник у Чернігівській області
 Криве — пасажирський залізничний зупинний пункт Тернопільської дирекції Львівської залізниці